CK kan avse:

 CK – ett flygbolag, se China Cargo Airlines
 CK – Centerpartiets kvinnoförbund, se Centerkvinnorna
 .ck – nationell toppdomän för Cooköarna

Personer 
 CK (Chris Kanaki) (1982–), en svensk rappare